Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1997 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Mark Woodforde und Todd Woodbridge gegen Jacco Eltingh und Paul Haarhuis. Die „Woodies“ gewannen in vier Sätzen und konnten somit ihren Titel verteidigen. Dies war ihr fünfter gemeinsamer Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993, 1994, 1995 und 1996) und ihr neunter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1997